Het ATP-tennistoernooi van Delray Beach (officieel de Delray Beach International Tennis Championships) van 2007 werd gespeeld van 29 januari tot en met 4 februari 2007 in het Amerikaanse Delray Beach. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Delray Beach Tennis Center.

In het enkelspel werd geëxperimenteerd met een round-robinsysteem ter vervanging van de eerste en tweede ronde.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Schema

Round-robin # 1

Round-robin # 2

Round-robin # 3

Round-robin # 4

Round-robin # 5

Round-robin # 6

Round-robin # 8

Laatste 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Delray Beach
Delray Beach